Целине () — південнослов'янський топонім.

Целине — поселення в общині Кршко, Споднєпосавський регіон.

Целине — населений пункт у Загребській жупанії у складі міста Врбовець.
 Целине — населений пункт у Меджимурській жупанії у складі громади Подтурен.
 Целине — населений пункт у Загребській жупанії у складі міста Ястребарсько.

Див. також 
 Целине-Горицьке
 Целине-Самборське
 Селін
 Селіна